

Patronyme 

 Marie-Abraham Rosalbin de Buncey (1833-1891) : peintre et dessinateur français ;
 Philippe de Buncey (1905-1978) : graveur et dessinateur français.

Toponyme 

 Buncey : commune française située dans le canton de Châtillon-sur-Seine du département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.